DSR – w motoryzacji dynamic steering response
 DSR – w energetyce demand side response

Przypisy